Die Spielzeit 1952 war die 21. reguläre Spielzeit der höchsten Spielklasse im Schweizer Feldhandball und gleichzeitig die erste Saison der Nationalliga A, die die Nationalliga abgelöst hat.

Modus 
In dieser Saison spielen 8 Mannschaften im Modus „Jeder gegen Jeden“ mit je einem Heim- und Auswärtsspiel um die Schweizer Meisterschaft. Bei Punktgleichheit entscheidet die bessere Tordifferenz. Der Tabellenerste am letzten Spieltag ist Schweizer Meister 1952. Die Mannschaft auf dem letzten Platz stieg in die Nationalliga B 1953 ab.

Meisterschaftsrunde

Rangliste

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Einzelnachweise 

52
Handballveranstaltung 1952